Кристина Вегелиус (; 12 октября 1960 года, Хельсинки, Финляндия) — фигуристка из Финляндии, четырехкратная  чемпионка Финляндии, участница Олимпийских игр 1980 года в женском одиночном катании.

Ныне живёт в Канаде, работает тренером по фигурному катанию и хореографом.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — одиночное катание (женщины)

Ссылки

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Финляндии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года